Thoisy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Thoisy-la-Berchère, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Thoisy-le-Désert, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,